Cristea Rusu (n. 2 noiembrie 1962, Brăila) este un antrenor de fotbal român, fost fotbalist, momentan ocupând funcția de director sportiv în cadrul echipei CF Brăila.

Cariera de jucător 
Cristi Rusu a debutat în cariera de fotbalist la echipa Delta Tulcea în sezonul 1978-1979 în Divizia B pe când avea doar 16 ani. A evoluat pentru echipa tulceană timp de 10 sezoane până în 1988.

În perioada 1988-1993 a fost legitimat la Dacia Unirea Brăila, obținând promovarea în prima ligă în sezonul 1989-1990.

Debutul său în Divizia A a avut loc în partida Dacia Unirea Brăila - Sportul Studențesc pe data de 12 august 1990.
Pentru formația Dacia Unirea Brăila a evoluat timp de 5 sezoane până în 1993, când s-a transferat la Petrolul Brăila, pentru care a evoluat în perioada 1994-1997.

Cariera de antrenor 
Activează în paralel ca antrenor de copii și juniori și antrenor secund la Petrolul Brăila în perioada 1997-2005.
În perioada 2005-2013 este rând pe rând antrenor secund și principal la formația Delta Tulcea.

Legături externe
 Organigrama CF Brăila
 Profil pe Transfermarkt

Nașteri în 1962
Fotbaliști români
Fundași
Fotbaliști ai CF Brăila
Brăileni
Antrenori români de fotbal